Die Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 30. Mai 2013 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort La Réole.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Reolais en Sud Gironde
Gegründet 2013